Bessire ist der Familienname folgender Personen:

 Abbé Bessire (1922–1999), Schweizer Theologe und Musiker
 Paul-Otto Bessire (1880–1958), Schweizer Historiker und Schriftsteller